Kranichfeld steht für:

 Kranichfeld, Ort im Landkreis Weimarer Land und Sitz der gleichnamigen Verwaltungsgemeinschaft
 Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld, Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Weimarer Land
 Kranichfeld (Adelsgeschlecht), Thüringer Dynastengeschlecht

Kranichfeld ist der Familienname folgender Personen:

 siehe Stammliste von Kranichfeld
 Friedrich Wilhelm Georg Kranichfeld (* 1789; † um 1870), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer 
 Meinhard von Kranichfeld (* um 1200; † 1253), Bischof des Bistums Halberstadt